Eirini – nome proprio di persona femminile, variante del nome Irene
 Eirini – stazione metropolitana di Atene, in Grecia

Pagine correlate 
Agia Eirini (disambigua)